Ekeland ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Ekeland (1908–1994), norwegischer Maler
 Ivar Ekeland (* 1944), Professor für Mathematik; von 1989 bis 1994 war Rektor der Universität Paris-Dauphine